Hafte steht für:

 Netzflügler, eine Ordnung der Insekten
 Hafte, Griff an einem Kessel; siehe Kesselhaken
 Hafte, Schließe einer Kleidung; siehe Haftel
 Hafte, Synarthrose, ein unechtes Gelenk (Anatomie)